Барлен () — коммуна во Франции, регион О-де-Франс, департамент Па-де-Кале, округ Бетюн, кантон Не-ле-Мин. Город расположен в 11 км к югу от Бетюна и в 24 км к северо-западу от Арраса, в 6 км от автомагистрали А26 "Англия" Труа-Кале.

Население (2018) — 7 603 человека.

Достопримечательности 
 Церковь Святого Петра XVIII века
 Краеведческий музей

Экономика 
В середине XIX века в Барлене были открыты угольные шахты, что способствовало бурному приросту населения. В 60-х годах добыча угля была прекращена, и из-за проблем с безработицей население города стало сокращаться.

Структура занятости населения:

 сельское хозяйство - 0,0 %
 промышленность - 9,9 %
 строительство - 10,0 %
 торговля, транспорт и сфера услуг - 32,0 %
 государственные и муниципальные службы - 40,1 %

Уровень безработицы (2017) — 20,5 % (Франция в целом — 13,4 %, департамент Па-де-Кале — 17,2 %). 
Среднегодовой доход на 1 человека, евро (2017) — 16 830 (Франция в целом — 21 110, департамент Па-де-Кале — 18 610).

Демография 
Динамика численности населения, чел.

</center>

Администрация 
Пост мэра Барлена с 2018 года занимает социалист Жюльен Дагбер (Julien Dagbert). На муниципальных выборах 2020 года возглавляемый им список социалистов одержал победу в 1-м туре, получив 65,70 % голосов.

См. также 
 Округа департамента Па-де-Кале
 Коммуны департамента Па-де-Кале

Ссылки 
 Национальный институт статистики
 Результаты муниципальных выборов 2020 года

Коммуны департамента Па-де-Кале